Mühlestein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Mühlestein (1887–1969), Schweizer Schriftsteller
 Hugo Mühlestein (1916–2008), Schweizer Mykenologe

Siehe auch:
 Mühle (Spiel)
 Mühlenstein
 Mühlstein (Begriffsklärung)